Keogh ist der Familienname folgender Personen:

 Aifric Keogh (* 1992), irische Ruderin
 Andy Keogh (* 1986), irischer Fußballspieler
 Barbara Keogh (1929–2005), britische Schauspielerin
 Danny Keogh (1948–2019), südafrikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Edward Keogh, US-amerikanischer Politiker
 Eugene James Keogh (1907–1989), US-amerikanischer Politiker
 Helen Keogh (* 1951), irische Politikerin
 
 Oonah Keogh (1903–1986), irische Wertpapierhändlerin 
 Richard Keogh (* 1986), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Keough
 Kehoe